Dit is een lijst van planetoïden 3501-3600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3501) Olegiya || 1971 QU || 18 augustus 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (3502) Huangpu || 1964 TR1 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3503) Brandt || 1981 EF17 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3504) Kholshevnikov || 1981 RV3 || 3 september 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (3505) Byrd || 1983 AM || 9 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (3506) French || 1984 CO1 || 6 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3507) Vilas || 1982 UX || 21 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3508) Pasternak || 1980 DO5 || 21 februari 1980 || L. G. Karachkina
|-
| (3509) Sanshui || 1978 UH2 || 28 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3510) Veeder || 1982 TP || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3511) Tsvetaeva || 1982 TC2 || 14 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina
|-
| (3512) Eriepa || 1984 AC1 || 8 januari 1984 || J. Wagner
|-
| (3513) Quqinyue || 1965 UZ || 16 oktober 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3514) Hooke || 1971 UJ || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (3515) Jindra || 1982 UH2 || 16 oktober 1982 || Z. Vávrová
|-
| (3516) Rusheva || 1982 UH7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3517) Tatianicheva || 1976 SE1 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3518) Florena || 1977 QC4 || 18 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3519) Ambiorix || 1984 DO || 23 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (3520) Klopsteg || 1952 SG || 16 september 1952 || Universiteit van Indiana
|-
| (3521) Comrie || 1982 MH || 26 juni 1982 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (3522) Becker || 1941 SW || 21 september 1941 || Y. Väisälä
|-
| (3523) Arina || 1975 TV2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (3524) Schulz || 1981 EE27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3525) Paul || 1983 CX2 || 15 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3526) Jeffbell || 1984 CN || 5 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3527) McCord || 1985 GE1 || 15 april 1985 || E. Bowell
|-
| (3528) Counselman || 1981 EW3 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3529) Dowling || 1981 EQ19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3530) Hammel || 1981 EC20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3531) Cruikshank || 1981 FB || 30 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (3532) Tracie || 1983 AS2 || 10 januari 1983 || K. E. Herkenhoff, G. W. Ojakangas
|-
| (3533) Toyota || 1986 UE || 30 oktober 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (3534) Sax || 1936 XA || 15 december 1936 || E. Delporte
|-
| (3535) Ditte || 1979 SN11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3536) Schleicher || 1981 EV20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3537) Jürgen || 1982 VT || 15 november 1982 || E. Bowell
|-
| (3538) Nelsonia || 6548 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3539) Weimar || 1967 GF1 || 11 april 1967 || F. Börngen
|-
| (3540) Protesilaos || 1973 UF5 || 27 oktober 1973 || F. Börngen
|-
| (3541) Graham || 1984 ML || 18 juni 1984 || Perth Observatory
|-
| (3542) Tanjiazhen || 1964 TN2 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3543) Ningbo || 1964 VA3 || 11 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3544) Borodino || 1977 RD4 || 7 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3545) Gaffey || 1981 WK2 || 20 november 1981 || E. Bowell
|-
| (3546) Atanasoff || 1983 SC || 28 september 1983 || Bulgarian National Observatory
|-
| (3547) Serov || 1978 TM6 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3548) Eurybates || 1973 SO || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3549) Hapke || 1981 YH || 30 december 1981 || E. Bowell
|-
| (3550) Link || 1981 YS || 20 december 1981 || A. Mrkos
|-
| (3551) Verenia || 1983 RD || 12 september 1983 || R. S. Dunbar
|-
| (3552) Don Quixote || 1983 SA || 26 september 1983 || P. Wild
|-
| (3553) Mera || 1985 JA || 14 mei 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3554) Amun || 1986 EB || 4 maart 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3555) Miyasaka || 1931 TC1 || 6 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (3556) Lixiaohua || 1964 UO || 30 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3557) Sokolsky || 1977 QE1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3558) Shishkin || 1978 SQ2 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3559) Violaumayer || 1980 PH || 8 augustus 1980 || E. Bowell
|-
| (3560) Chenqian || 1980 RZ2 || 3 september 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3561) Devine || 1983 HO || 18 april 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3562) Ignatius || 1984 AZ || 8 januari 1984 || J. Wagner
|-
| (3563) Canterbury || 1985 FE || 23 maart 1985 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (3564) Talthybius || 1985 TC1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (3565) Ojima || 1986 YD || 22 december 1986 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (3566) Levitan || 1979 YA9 || 24 december 1979 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3567) Alvema || 1930 VD || 15 november 1930 || E. Delporte
|-
| (3568) ASCII || 1936 UB || 17 oktober 1936 || M. Laugier
|-
| (3569) Kumon || 1938 DN1 || 20 februari 1938 || K. Reinmuth
|-
| (3570) Wuyeesun || 1979 XO || 14 december 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3571) Milanštefánik || 1982 EJ || 15 maart 1982 || A. Mrkos
|-
| (3572) Leogoldberg || 1954 UJ2 || 28 oktober 1954 || Universiteit van Indiana
|-
| (3573) Holmberg || 1982 QO1 || 16 augustus 1982 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (3574) Rudaux || 1982 TQ || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3575) Anyuta || 1984 DU2 || 26 februari 1984 || N. S. Chernykh
|-
| (3576) Galina || 1984 DB3 || 26 februari 1984 || N. S. Chernykh
|-
| (3577) Putilin || 1969 TK || 7 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (3578) Carestia || 1977 CC || 11 februari 1977 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (3579) Rockholt || 1977 YA || 18 december 1977 || M. Lovas
|-
| (3580) Avery || 1983 CS2 || 15 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (3581) Alvarez || 1985 HC || 23 april 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3582) Cyrano || 1986 TT5 || 2 oktober 1986 || P. Wild
|-
| (3583) Burdett || 1929 TQ || 5 oktober 1929 || C. W. Tombaugh
|-
| (3584) Aisha || 1981 TW || 5 oktober 1981 || N. G. Thomas
|-
| (3585) Goshirakawa || 1987 BE || 28 januari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (3586) Vasnetsov || 1978 SW6 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3587) Descartes || 1981 RK5 || 8 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3588) Kirik || 1981 TH4 || 8 oktober 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (3589) Loyola || 1984 AB1 || 8 januari 1984 || J. Wagner
|-
| (3590) Holst || 1984 CQ || 5 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3591) Vladimirskij || 1978 QJ2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3592) Nedbal || 1980 CT || 15 februari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (3593) Osip || 1981 EB20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3594) Scotti || 1983 CN || 11 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (3595) Gallagher || 1985 TF1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (3596) Meriones || 1985 VO || 14 november 1985 || P. Jensen, K. Augustesen
|-
| (3597) Kakkuri || 1941 UL || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (3598) Saucier || 1977 KK1 || 18 mei 1977 || E. H. Bus
|-
| (3599) Basov || 1978 PB3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3600) Archimedes || 1978 SL7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva|}

Planetoïdenlijsten